Семиреченский фронт — местный фронт Туркестанской республики, во время Гражданской войны. 

Фронт образован приказом Семиреченского областного военного комиссара, от 28 июня 1918 года, для борьбы с белогвардейскими войсками, наступавшими от Семипалатинска на город Сергиополь в Семиречье.

Состав 
К середине октября 1919 года общая численность войск фронта составляла: 2 000 штыков, свыше 2 000 сабель, 9 орудий, 12 пулемётов.

В состав Семиреченского фронта входили:
 1-й Верненский рабоче-крестьянский пехотный полк
 1-й Пишпекский пехотный полк
 4-й Пишпекский пехотный полк
 4-й Семиреченский пехотный полк
 5-й кавалерийский полк
 6-й кавалерийский полк
 7-й кавалерийский полк
 Токмакский отряд
 артиллерийский дивизион

Войскам Семиреченского фронта противостояли силы общей численностью 3 400 штыков, 3 800 сабель, 6 орудий.

В состав белогвардейских войск входили:
 Партизанская дивизия атамана Б. В. Анненкова
 17-й Семипалатинский пехотный полк (5-я сибирская стрелковая дивизия)
 19-й Петропавловский пехотный полк (5-я сибирская стрелковая дивизия)
 Сергиопольский пехотный полк
 2-й Зайсанский пехотный полк
 Отдельная Семиреченская казачья бригада
 Киргизская кавалерийская бригада

22 ноября 1919 приказом РВС Туркестанской республики все войска на территории Семиречья были сведены в Семиреченский отдельный отряд, переформированный в 3-ю Туркестанскую стрелковую дивизию и кавалерийскую бригаду.

Боевые действия 
Первоначально в состав фронта входили небольшие красногвардейские отряды, которые под ударами превосходящих сил противника 21 июля 1918 оставили Сергиополь, 8 августа — станицу Урджарская и 29 августа — город Лепсинск.

В начале сентября 1918 года советские войска разбили противника бою у станции Покатиловское и 7 сентября освободили Лепсинск, а 23 сентября заняли станицу Абакумовскую, где перешли к обороне. 8 ноября 1918 решением 1-го Семиреченского областного съезда был образован Военно-политический штаб, который 10 февраля 1919 года заменён оперативным и политическим отделами.

К весне 1919 года линия фронта проходила с Юго-Востока на Северо-Запад от предгорий Джунгарского Алатау между станицей Абакумовская, занятой советскими войсками, и станицей Аксутайская, находящейся у белогвардейских войск, до прибалхашских степей. Войска располагались в населённых пунктах, высылая заставы и разъезды. В тылу у белых с июня 1918 года находился Черкасский район обороны. В октябре 1918 года — апреле 1919 года белые неоднократно, но безуспешно пытались овладеть районом Черкасской обороны, без ликвидации которой они не могли прорваться к городу Верному — оккупированной большевиками столице Семиреченского казачьего войска (СМКВ).

6 июня 1919 года решением 4-го фронтового съезда был создан РВС Семиреченского фронта в составе председателя (он же военно-политический комиссар), командующего и политкомиссара.

В июле — августе 1919 года войска Семиреченского фронта пытались прорваться на помощь Черкасскому району обороны, защитники которого вели тяжёлые бои с белыми, но из-за недостатка сил успеха не имели.

29 августа 1919 года решением РВС Туркестанской республики вместо РВС Семиреченского фронта был образован РВС армии Семиреченской области, который 16 октября 1919 года переименован в РВС войск Лепсинского направления, а общее руководство стал осуществлять вновь образованный РВC Семиреченской области.

14 октября 1919 года белогвардейцы захватили Черкасский район, а войска Семиреченского фронта после неудачной попытки помочь черкассцам отошли на рубеж канал Ак-Ичке, Гавриловка, Сарыбулак, Вознесенское.

Командный состав 
Командующие:
 Петренко (28 июня — 21 сент. 1918)
 Затыльников Н. Н. (21 сент. 1918 — 11 февр. 1919)
 Кочергин Г. (временно исполняющий должность, 11 февр. — 5 марта 1919)
 Пономарёв (5 марта — 6 июня 1919)
 Коляда К. (6 — 24 июня 1919)
 Жунтов (24 июня — 8 июля 1919)
 Журбенко (8 июля — 30 авг. 1919)
 Бекер Ф. Е. (30 авг. — 10 нояб 1919)
 Сдвиженский А. Ф. (10-22 нояб. 1919)

Члены РВС:
 Шавров А. А. (6 — 22 июня 1919)
 Коляда К. (24-29 июня 1919)
 Середин С. (29 июня — 30 авг. 1919)
 Полянский (29 июня — 8 июля 1919)
 Лавриков Г. П. (8 июля — 30 авг. 1919)
 Аверьянов (30 авг. — 28 окт. 1919)
 Казаков А. А. (30 авг. −22 нояб 1919)
 Гутерц А. (28 окт. — 22 нояб. 1919)

Начальники штаба:
 Игнатович (28 июня — 28 сент. 1918)
 Зырянов В. О. (28 сент. — 5 нояб. 1918)
 Бубнов К. (5 нояб. 1918 — май 1919)
 Паклин (май 1919 — 16 июня 1919)
 Ляпин М. (июль — 6 сент. 1919)
 Дублицкий С. Н. (временно исполняющий должность, 26 сент. — 12 окт. 1919)
 Браженцев (12 окт. — 17 нояб. 1919)
 Закржевский (17 — 22 нояб. 1919)

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. : Советская энциклопедия, 1983.
 М. Ивлев. Гибель Семиреченского казачьего войска (1917-20 гг.) //Альманах «Белая гвардия», № 8. Казачество России в Белом движении. М.: «Посев», стр. 225—235 

История Казахстана
Советские фронты во время Гражданской войны